El término Navidad (y su plural, Navidades) pueden referirse:

Religión 
 a la Navidad, la fiesta del nacimiento de Jesucristo;
 al Tiempo de Navidad, tiempo litúrgico que inicia con la Navidad y se prolonga hasta la fiesta del Bautismo del Señor;
 a la Temporada navideña, el periodo vacacional alrededor de esta fiesta;

Toponimia 
 a Navidad, pueblo y comuna de Chile;
 a Isla (de) Navidad; 
 a la Laguna Navidad, laguna amazónica de Bolivia;
 a La Navidad, fuerte que fundó Cristóbal Colón en lo que hoy es Haití;

Cine y televisión 
 a Paty Navidad (1973-), actriz mexicana;
 a Navidad (2009), película chilena de Sebastián Lelio;
 a Navidad (2000), episodio (T02E10) de la serie El Ala Oeste;

Música
 a Navidades (2006), álbum de Luis Miguel;
 a Navidad (1989), canción de José Luis Perales;
 a En Navidad, canción de Rosana.